Tomislav Brkić e Ante Pavić erano i detentori del titolo, ma Pavić non ha preso parte al torneo. Brkić ha partecipato insieme a Andrea Pellegrino, perdendo al primo turno contro Sergio Martos Gornés e Felipe Meligeni Alves.

In finale Ariel Behar e Andrej Golubev hanno sconfitto Andrés Molteni e Hugo Nys con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di serie 

  Andrés Molteni /  Hugo Nys (finale)
  Ariel Behar /  Andrej Golubev (campioni)

  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn (semifinali)
  Luca Margaroli /  Andrea Vavassori (semifinali)

Wildcard 

  Giacomo Dambrosi /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  Francesco Maestrelli /  Luca Nardi (primo turno)

  Matteo Marfia /  Daniele Valentino (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Acqua Dolomia Serena Wines Tennis Cup 2020